Această pagină se paote referi la una din persoanele:

Paolo Monelli (scriitor), ziarist și scriitor italian.
 
Paolo Monelli (fotbalist), fotbalist italian.

Note

Vezi și

Legături externe